Гремучий — посёлок в Саракташском районе Оренбургской области в составе Старосокулакского сельсовета.

География 
Находится на расстоянии примерно 26 километров по прямой на север от поселка Саракташ.

Население 

Население составляло 169 человек в 2002 году (русские 86 %), 106 по переписи 2010 года.

Примечания 

Населённые пункты Саракташского района